Guy Luisier est un prêtre et théologien suisse, né le . Après avoir été actif dans l'enseignement, il est actuellement missionnaire en République démocratique du Congo (RDC) et écrivain.

Biographie

Enfance et adolescence 
Guy Luisier est né le  à Martigny (Suisse) d’une famille valaisanne établie à Saillon ; c’est là qu’il passe toute son enfance et son adolescence. Après son école primaire dans son village, il fréquente le Cycle d’orientation (école secondaire inférieure) à Leytron de 1974 à 1976, puis s’oriente dans la voie gymnasiale, section latin-grec (école secondaire supérieure) du Lycée-Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice où il obtient sa maturité en 1981. Puis il fait son école de recrue dans les troupes de forteresse comme soldat de transmission en 1981.

Chanoine de Saint-Augustin et prêtre 
En 1982, il entre à l’Abbaye de Saint-Maurice (de l'ordre des Chanoines réguliers de Saint-Augustin) où, après le noviciat, il prononce ses premiers vœux en 1983 ; puis étudie à la faculté de théologie de l’Université de Fribourg où il obtient, en 1988, une licence en théologie après avoir présenté un mémoire en théologie et exégèse bibliques sur le thème de . Parallèlement il continue sa formation en vue d’un engagement perpétuel à l’Abbaye de Saint Maurice en 1986 et de son ordination diaconale en 1987. Il est ordonné prêtre en 1988 par  Amédée Grab, alors évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et célèbre une première messe dans son village de Saillon.

De 1988 à 1992, il fréquente la faculté des lettres de l’Université de Genève (section lettres anciennes, latin et grec), où il obtient en 1992 une licence après avoir soutenu un mémoire en littérature grecque sur , étudiant la réception d’une tragédie d’Euripide dans les Actes des Apôtres.  

En tant que prêtre, il écrit régulièrement de petites rubriques spirituelles (pour les dimanches et les jours de fêtes) dans Le Nouvelliste et, en tant que chanoine de l'Abbaye de Saint-Maurice, il écrit aussi dans Les Echos de Saint Maurice. Et, en 2003, il part en pèlerinage sur les pas de Charles de Foucauld.

Recteur du Lycée-collège de Saint-Maurice (1995-2007) 
Dès 1990 et jusqu’en 2007, il enseigne au Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice le latin, le grec et la religion. Mais il occupe aussi d’autres fonctions dans ce même établissement : de 1992 à 1995, il est préfet de l’internat (section du lycée) et, de 1995
 à 2007, il est recteur (proviseur de lycée), charge qu’il abandonnera après 3 mandats de 4 ans

.

De 2007 à 2012, Curé de Salvan 
De  à , il fait une année sabbatique qui le conduira sur les chemins de Compostelle et sur d’autres routes européennes et aboutira à la rédaction d’un livre de réflexion biblique, humaine et spirituelle : Les carnets du fils prodigue : roman à clefs bibliques (2009).

De 2008 à 2012, il est curé de Salvan, paroisse du territoire abbatial de Saint Maurice.

Depuis 2012 en RDC 

En 2012, il est envoyé par sa communauté en République Démocratique du Congo, pour accompagner la fondation d’une communauté locale de Chanoines réguliers de Saint-Maurice, sur la Colline de Malandji Makulu, près de Kananga (province du Kasaï central). Cette communauté, composée initialement de 4 membres s’agrandit d’année en année, surtout depuis 2016 date de l’ouverture d’une maison de formation. Sur sa colline cette communauté nouvelle affiliée à l’Abbaye de Saint-Maurice est active dans l’animation du Sanctuaire Notre-Dame du Kasaï et de sa paroisse, elle soutient des projets scolaires, sanitaires et agricoles. 

En 2017, l’Église catholique locale, la communauté et Guy Luisier lui-même subissent de plein fouet la guerre du Kasaï, qui oppose les forces gouvernementales et des rebelles locaux, les Kamuina Nsapu. Le , six membres de la communauté - dont Guy Luisier - sont enlevés, maltraités, puis libérés par les rebelles. Guy Luisier relate cette aventure et son contexte dans : Une colline au Kasaï : chronique de guerre et d’espoir. 

Son expérience dans le pays a été relayée par bien des médias suisses : 

En République démocratique du Congo, on , dénonce . Sébastien Muyengo, de passage en France. Sa région, le Sud-Kivu, est l’une des plus violentes de l’Afrique centrale. , poursuit l’évêque en colère, . Des faits corroborés par deux jeunes réfugiés de RDC à Lausanne. Même un prêtre valaisan, Guy Luisier, courageux, a été pris en otage en mars dernier au Kasaï par des gamins complètement endoctrinés qui ont menacé de le tuer après l’avoir fait marcher pieds nus pendant . Il a été sauvé par un inconnu dans la foule qui regardait la mise en scène et ne voulait pas qu’on le tue... C’est lui qui a été malmené. Le Valaisan a impressionné par son calme. Il a pu finalement rentrer en Suisse.

Tout en vivant en République démocratique du Congo (RDC) depuis 2012, Guy Luisier conserve un ministère en paroisses en Suisse pendant quelques mois par année : il est engagé sur le secteur pastoral d’Aigle de 2012 à 2015, puis sur le secteur pastoral de Saint-Maurice dès 2015. C'est là que le Chanoine Gilles Roduit et le Chanoine Guy Luisier accueillent une famille de réfugiés venue d'Érythrée.

Et l'écriture 
Guy Luisier se consacre aussi à l’écriture. Dans le cadre du Jubilé de l’Abbaye de Saint-Maurice (515-2015), il publie Avec Maurice, un roman sur l’histoire du martyre de Saint Maurice d'Agaune et de ses compagnons, et Prier 15 jours avec Saint Maurice et ses compagnons, soldats et martyrs.  

Il collabore à plusieurs revues d’inspiration chrétienne : Rubrique  dans L'Écho magazine et  dans Écritures) et écrit aussi pour le portail catholique d'information en ligne "Cath.ch". 

Il a aussi l’occasion d’exercer son ministère sacerdotal tant en Afrique qu’en Europe, par la prédication de retraites et l’animation de sessions de formation. 

Il est encore actif sur les réseaux sociaux et tient un blog, .

Prix et reconnaissances 

Le , il reçoit le prix  pour la Suisse romande pour son ouvrage : Une colline au Congo.

Bibliographie 
L'ensemble des publications de Guy Luisier apparaissent dans le catalogue en ligne de la Médiathèque Valais et un grand nombre de ses articles sont consultables en ligne (site de la Médiathèque Valais et site des Archives de l'Abbaye de Saint-Maurice).    

 .
 .         
 .
 .
 
Guy Luisier, Paul Fiorellino, Ouvrir quels yeux ? Routes et déroutes de la mission, Editions Saint-Augustin, 2019, 182 p. 
.
Guy Luisier, François-Xavier Amherdt, L'anti-manuel de prédication : Les 66 tactiques du diable pour faire échouer une homélie, Saint-Maurice, Editions Saint-Augustin, 2018, 176 p. .

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Saint-Maurice (Valais)
 Abbaye territoriale de Saint-Maurice d'Agaune
 Chanoines réguliers de Saint-Augustin
 Lycée-collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
 République démocratique du Congo
 Kasaï (Province)
 Sanctuaire Notre-Dame du Kasaï

Liens externes 
 
  de l'Abbaye de saint Maurice.
 Une colline au Congo, Blog de Guy Luisier sur sa mission au Congo.
 Regard oblique sur..., Blog de Guy Luisier sur sa mission au Congo.

Théologien catholique du XXe siècle
Théologien catholique du XXIe siècle
Prêtre catholique suisse
Naissance en octobre 1961
Naissance à Martigny
Écrivain catholique
Écrivain spirituel
Missionnaire catholique suisse
Missionnaire suisse
Missionnaire catholique en république démocratique du Congo